Amerikai Egyesült Államok
 Lovell (Maine)
 Lovell (Ohio)
 Lovell (Oklahoma)
 Lovell (Wyoming)